Steh je úsek nitě mezi dvěma vpichy při šití či vyšívání, jeden z řady pracovních kroků vytvářejících šev. Používá se obvykle v textilní či kožené výrobě. Technicky vzato se jedná o rovinný či prostorový útvar vytvořený provázáním nebo protažením jednoho šicího materiálu (nitě) či skupinou materiálů v šitém materiálu (např. v látce). Stehy mohou být ruční či strojové. Opakováním více stejných stehů vzniká stehový řádek nebo též štep. Steh je charakterizovaný svou délkou, šířkou a napětím.

Třídy stehů 
Technická norma ISO 4915 třídí stehy podle způsobu, jakým se dosahuje provázání při určitém počtu nití, do osmi základních tříd:

 jednonitné řetízkové stehy
 ruční stehy
 dvou- a vícenitné vázané stehy
 dvou- a vícenitné řetízkové stehy
 obnitkovací stehy
 krycí stehy
 jednonitné vázané stehy
 kombinované (zajišťovací) stehy

Ruční stehy 
Mezi nejběžnější a nejjednodušší stehy při ručním šití patří:

 přední steh
 zadní steh
 šikmý steh
 křížkový steh
 řetízkový steh
 obnitkovací steh

Reference

Externí odkazy 
 

Textilní průmysl
Krejčovství